Тофик Гусейнов:
 Гусейнов, Тофик Али оглы (род. 1929) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1955).
 Гусейнов, Тофик Мирсияб оглы (1954—1992) — азербайджанский офицер, Национальный Герой Азербайджана (1992, посмертно).